Берланку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 26 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Берланкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Берланкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена